Bau 2 steht für:

 Bau 2 im Bürgerhospital (Stuttgart)
 Bau 2 der Hochschule für Technik Stuttgart
 Bau 2 der Justizvollzugsanstalt Stuttgart
 Roche-Turm (Bau 2) in Basel, Schweiz
 Freizeitraum, Bau 2, deutscher Fernsehfilm von Diethard Klante (1972)